Let There Be Rock est un album du groupe de hard rock AC/DC.
 Let There Be Rock est une chanson de cet album.
 Let There Be Rock, The Movie est une VHS présentant un concert d'AC/DC ayant eu lieu à Paris le .
 Let There Be Rock - The Movie est un album live du coffret Bonfire contenant la bande son de la VHS.
 Let There Be Rock est un DVD non officiel regroupant des interventions TV d'AC/DC de 1976 à 1980.